Ángel López Jiménez, född 1955, en spansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Lopez och som upptäckare av 58 asteroider.

Asteroid upptäckt av Ángel López Jiménez

Se även 
Astronomiska upptäckter av Ángel López Jiménez

Referenser 

Spanska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Spanska forskare under 1900-talet
Spanska forskare under 2000-talet
Födda 1955
Män